TERF is een Engels acroniem dat staat voor trans-exclusionary radical feminist (Nederlands: trans-uitsluitende radicaal feminist), een radicaal feminist die transgender vrouwen niet beschouwt als vrouwen en hen daarom uitsluit van de strijd voor vrouwenrechten. 

Het begrip TERF werd in 2008 geïntroduceerd door blogger Viv Smythe om een onderscheid te maken tussen de minderheid van feministen die trans vrouwen niet accepteert, en de meerderheid die dat wel doet. De feministen die TERFs worden genoemd, beschouwen de term dan ook als een scheldwoord en spreken zelf liever van "genderkritisch".

Sinds begin jaren 1970 woedt er binnen het radicaal feminisme een strijd over transseksualiteit. Radicaal feministen als Andrea Dworkin en Catharine MacKinnon accepteerden trans vrouwen binnen de emancipatiestrijd. Anderen – als Germaine Greer, Sheila Jeffreys en Julie Bindel – zijn van mening dat trans vrouwen in wezen nog van het mannelijk geslacht zijn. Zij vinden dat mannen en vrouwen elk een sociale klasse vormen, de mannen de onderdrukkers en de vrouwen de onderdrukten. Het leiden van een leven in een van deze klassen zou in hoge mate vormend zijn voor een persoon en niet iets dat met een operatie kan worden nagebootst. Zij willen trans vrouwen geweerd zien van bijvoorbeeld vrouwenfestivals en damestoiletten. Van grote invloed op deze zienswijzen was het boek The Transsexual Empire: The Making of the Shemale (1979) van de Amerikaanse radicaal-feminist Janice Raymond.

Feminisme